

Білозерська сільська рада — сільське поселення, Білозерський район, Курганська область
 Білозерська сільська рада — сільське поселення, Октябрський район, Оренбурзька область